Fabre ist ein ursprünglich berufsbezogener französischer Familienname, abgeleitet von lat. faber mit der Bedeutung „Schmied“. Als männlicher Vorname tritt Fabre sehr selten auf.

Namensträger

Familienname 
 Alexandre Fabre (1782–1844), französisch-russischer Verkehrsingenieur und Hochschullehrer
 André Fabre (* 1945), französischer Jockey und Galopp-Trainer
 Antoine Fabre d’Olivet (1768–1825), französischer Schriftsteller, Historiker, Philologe, Theosoph und Illuminist
 Clément Fabre (* 1989), französischer Fußballspieler
 Denise Fabre (* 1942), französische Moderatorin

 Émile Fabre (1869–1955), französischer Schriftsteller
 François-Xavier Fabre (1766–1837), französischer Maler
 Gabriel Fabre (1774–1858), französischer General der Infanterie
 Henri Fabre (1882–1984), französischer Luftfahrtpionier
 Jacques Fabre (* 1955), haitianisch-US-amerikanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Charleston
 Jan Fabre (* 1958), flämischer Künstler und Theatermacher

 Joseph Fabre (1824–1892), französischer Geistlicher, Generaloberer der Oblaten der makellosen Jungfrau Maria
 Joseph-Antoine Fabre (1844–1923), französischer Geistlicher, Bischof und Erzbischof von Marseille
 Lucien Fabre (1889–1952), französischer Schriftsteller und Industrieller
 Marcel Fabre (1886–1929), spanischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor

 Pascal Fabre (* 1960), französischer Automobilrennfahrer
 Paul Fabre-Domergue (1861–1940), französischer Mediziner, Naturforscher und Embryologe

 Robert Fabre (1915–2006), französischer Politiker
 Shelton Fabre (* 1963), Weihbischof in New Orleans
 Thierry Fabre (* 1982), französischer Judoka
 Valentine Fabre (* 1976), französische Skibergsteigerin

Vorname 

 Fabre Geffrard (1806–1879), haitianischer Politiker

Künstlername 
 Fabre d’Églantine (1750–1794), französischer Dichter, Schauspieler, Dramaturg und Revolutionär

Sonstiges 
 (1649) Fabre, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Fabre (Metro Montreal), eine U-Bahn-Station in Montreal, Kanada

Siehe auch 
 Faber (Familienname)

Einzelnachweise 

Familienname
Berufsname
Französischer Personenname